Александр Дмитриевич Евменов (род. 14 марта 1954, Кемерово) ― российский экономист, кинематографист и педагог. Доктор экономических наук, профессор. Ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения с 2011 по 2021 год. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).

Биография

Научно-педагогическая деятельность 
Родился в Кемерове 14 марта 1954 года. В 1976 году окончил экономический факультет Кузбасского политехнического института. В 1980 году окончил аспирантуру Ленинградского инженерно-экономического института и защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Педагогическую деятельность начал в 1981 году в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения (до 1992 года — Ленинградском институте киноинженеров). 1981—1987 — ассистент, доцент кафедры экономики. В 1988—1990 гг. — проректор по заочному обучению. В 1990—1999 гг. — проректор по учебной работе. С 1994 года — профессор. С 1990 года и по настоящее время — заведующий кафедрой управления экономическими и социальными процессами в кино- и телеиндустрии. В 1997 году защитил докторскую диссертацию «Организация и регулирование развития систем телевидения». в 2005—2010 гг. — директор Санкт-Петербургского института экономики и управления. С декабря 2010 года исполнял обязанности ректора, а в 2011 году был избран и в 2016 году переизбран на должность ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. 

В ноябре 2021 года уволен с должности ректора. По сообщению ряда СМИ это произошло после того, как он в ходе видеоконференции в рамках фестиваля «ПитерКиТ» в присутствии индийского продюсера нецензурно выругался. Летом 2022 года Евменов был снят с должности заведующего кафедры и покинул институт.

Признание 
 C 2003 года — Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Действительный член Российской академии естественных наук. Академик Академии кинематографических искусств «Ника». C 1994 года — Почетный кинематографист России. С 2002 года — член Союза кинематографистов России. С 2011 года — член Правления Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. С 2014 года — член Правления Союза кинематографистов России.
 Был удостоен ряда государственных и общественных наград: Орден Дружбы (1997), Орден Почёта (2010); нагрудный знак «Почётный кинематографист России» (1994); Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003), медаль им. В. В. Леонтьева «За достижения в экономике» (2004); почётный знак Святой Татианы (2013), медаль «За труды во славу Святой церкви» (2014) и др.
 Медаль «МПА СНГ. 25 лет» (12 апреля 2018 года, Межпарламентская ассамблея СНГ) — за заслуги в деле развития и укрепления парламентаризма, за вклад в развитие и совершенствование правовых основ функционирования Содружества Независимых Госуарств, укрепление международных связей и межпарламентского сотрудничества.

Примечания 

Выпускники Кузбасского государственного технического университета
Экономисты России
Выпускники ИНЖЭКОНа
Ректоры вузов Санкт-Петербурга
Члены Союза кинематографистов России
Члены РАЕН
Почётные кинематографисты России
Лауреаты премии ТЭФИ